Bundestagswahlkreis 101 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Leverkusen – Köln IV (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Gütersloh (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bottrop – Gladbeck (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen-Stadt (1949 bis 1961)